Beatrycze – imię żeńskie
Miejscowości w USA:
 Beatrice – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Monroe
 Beatrice – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage
Inne:
 Beatrice – węgierska grupa muzyczna